Anapistula är ett släkte av spindlar. Anapistula ingår i familjen Symphytognathidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Anapistula